Princezna Maria Antonia Koháry de Csábrág (2. července 1797 – 25. září 1862), uherská šlechtična a předkyně několika evropských panovníků. Byla dědičkou rodiny Koháry a jednou ze tří největších vlastníků půdy v Uhersku.

Život 
Narodila se v Budě jako hraběnka Maria Antonia Koháry de Csábrág et Szitnya, druhé dítě Ference Josefa Koháry de Csábrág a jeho manželky Marie Antonie z Waldstein-Wartenberg. Její starší bratr Ferenc zemřel jako dvouletý 19. dubna 1795. Tak se stala Maria Antonia už ve chvíli svého narození rodinnou dědičkou.

Zdědila více než 150 000 hektarů půdy v Dolních Rakousích, Uhersku a Slovensku, včetně nemovitostí, lesů, dolů a továren. Podle seznamu jmění, který byl přiložen k manželské smlouvě jejího syna, prince Augusta, uvádí, že Koháryové vlastnili ohromný Palais Koháry v centru Vídně a několik vídeňských panství, letních domů a pozemků v Ebenthalu, Velmu, Durnkrutu, Walterskirchenu, Bohmischdrutu, Althofleinu a další.

Maria Antonia se 30. listopadu 1815 ve Vídni provdala za Ferdinanda Sasko-Kobursko-Gothajského, staršího bratra budoucího belgického krále Leopolda a strýce budoucí královny Viktorie.

Zemřela v roce 1862 ve Vídni a byla pohřbena ve vévodském mauzoleu v Coburgu.

Manželství a potomci 
Maria Antonia měla se svým manželem Ferdinandem čtyři děti:

 Ferdinand II. Portugalský (29. října 1816 – 15. prosince 1885) ⚭ 1836 Marie II. Portugalská (4. dubna 1819 – 15. listopadu 1853), portugalská královna, ⚭ 1869 herečka Elisa Hensler (22. května 1836 – 21. května 1929), morganatický sňatek
 August Sasko-Kobursko-Gothajský (28. března 1818 – 27. srpna 1881) ⚭ 1843 Klementina Orleánská (6. března 1817 – 16. února 1907), francouzská princezna
 Viktorie Sasko-Kobursko-Kohárská (14. února 1822 – 10. prosince 1857) ⚭ 1840 Ludvík Orleánský (25. října 1814 – 26. června 1896), vévoda z Nemours
 Leopold Sasko-Kobursko-Kohárský (31. ledna 1824 – 20. května 1884) ⚭ Constanze Geiger (16. října 1835 – 24. srpna 1890), morganatický sňatek

Tituly a oslovení 
 2. července 1797 – 14. listopadu 1815: hraběnka Maria Antonia Koháry de Csábrág
 15. listopadu 1815 – 1. ledna 1816: princezna Maria Antonia Koháry de Csábrág
 2. ledna 1816 – 25. září 1862: Její Jasnost princezna Maria Antonia Sasko-Kobursko-Gothajská, vévodkyně Saska

Vyznamenání 
 Portugalské království: Dáma Řádu svaté Izabely, 9. prosince 1835

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Uherští šlechtici
Narození v roce 1797
Narození 2. července
Narození v Budíně (Budapešť)
Úmrtí v roce 1862
Úmrtí 25. září
Úmrtí ve Vídni
Ženy
Sasko-kobursko-gothajské princezny